Cosmo ou COSMO peut désigner :

Cosmo 
 Comme abréviation de « Cosmopolitan », Cosmo :
le magazine féminin américain Cosmopolitan
le cocktail alcoolisé Cosmopolitan
 Cosmo Oil Company est une entreprise pétrochimique japonaise
 La Cosmo Sport 110S est une automobile sportive produite par le constructeur japonais Mazda.
  Xda Cosmo est une appellation alternative du smartphone HTC Excalibur.
 Cosmo est une chanson du rappeur français Soprano, sortie en single en 2014 et extraite de l'album Cosmopolitanie.
 Cosmo (Cosmo the Spacedog) est un chien de fiction de l'univers de Marvel Comics.
 Cosmo est le surnom du musicien américain Doug Clifford.

COSMO 
 Consortium for Small Scale Modeling (COSMO), organisme multi-national pour la recherche de la prévision numérique du temps.
 COSMO, station de radio allemande.